Nevianesi – abitanti di Neviano de' Rossi
Nevianesi – abitanti di Neviano degli Arduini